Árgyelán, családnév
 árgyelán, a beás cigány népcsoport egyik nyelvjárása Magyarországon